Miejscowości w USA:
 Bloomington – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Bloomington – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bear Lake
 Bloomington – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Bloomington – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Bloomington – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Bloomington – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Garrett
 Bloomington – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Bloomington – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Victoria
 Bloomington – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Bloomington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant

Gminy w USA:
 Bloomington (ang. Bloomington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Bloomington (ang. Bloomington Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Monroe
 Bloomington (ang. Bloomington Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Bloomington (ang. Bloomington Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Bloomington (ang. Bloomington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Bloomington (ang. Bloomington Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Bloomington (ang. Bloomington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant

Inne:
 Bloomington – amerykański dramat filmowy z 2010 r.